Евдокиевка — название населенных пунктов:

Россия 
 Евдокиевка — село в Кантемировском районе Воронежской области.

Украина 
 Евдокиевка — село в Магдалиновском районе Днепропетровской области.